Lauchbach ist der Name folgender Gewässer:

 Lauchbach (Ellbach), rechter Oberlauf des Ellbachs (zur Sulm) bis Eichhof, Gemeinde Lehrensteinsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lauchbach (Irrbach), rechter Zufluss des Irrbachs (zum Osterbach) vor Unter-Ostern, Gemeinde Reichelsheim (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Lauchgraben